Diumenge Sagnant (1887) a Londres
 Diumenge Sagnant (1905), conjunt de fets succeïts el 22 de gener de 1905, quan hi va haver una marxa pacífica de protesta a Sant Petersburg 
 Diumenge Sagnant (1920) a Dublín, durant la Guerra Angloirlandesa
 Diumenge Sagnant (1939) a Bydgoszcz, Polònia
 Diumenge Sagnant (1972), fets succeïts al barri de Bogside de la ciutat de Derry, Irlanda del Nord el dia 30 de gener de 1972.